Jouvenet ist der Name folgender Orte:
 Jouvenet, Ortschaft in der Gemeinde Évires im Département Haute-Savoie, Frankreich

Jouvenet ist der Familienname folgender Personen:
 Laurent Jouvenet (1609–1681), französischer Maler
 Jean Jouvenet (1644–1717), französischer Maler, Sohn von Laurent Jouvenet 
 François Jouvenet (Maler) (1664–1749), französischer Maler, Sohn von Laurent Jouvenet 
 François Jouvenet (Sportfunktionär) (1920–1981), französischer Fußballfunktionär